Лабаново може да се отнася за:

 Симандро със старо име Лабаново, село в Населица, Гърция;
 Лабаново, бивше село в Леринско, Гърция.